Bruckner ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Bruckner (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Alajos Bruckner (1889–1946), ungarischer Schwimmer
 Albert Bruckner (1904–1985), Schweizer Historiker, Paläograph und Mediävist
 Alexander Bruckner (* 1981), österreichischer Regisseur, Produzent und Kameramann
 Amy Bruckner (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Anton Bruckner (1824–1896), österreichischer Komponist
 Anton Bruckner (Geistlicher) (1868–1922), österreichischer Geistlicher und Dichter 
 Auguste Bruckner (1919–1997), Schweizer Klassische Archäologin
 Bernulf Bruckner (* 1944), österreichischer Autor und Journalist sowie Veranstalter und Leiter von Weinseminaren
 Brigitte Bruckner (* 1963), österreichische Malerin
 Curt Bruckner-Echtermeyer (1886–1971), Berliner Maler
 Daniel Bruckner (1707–1781), Schweizer Lokalhistoriker
 David Bruckner, US-amerikanischer Regisseur
 Dietmar Bruckner (* 1951), Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten, Buchautor und Lehrer
 Erich von Bruckner (1896–1949), deutscher Offizier der Wehrmacht
 Erich Bruckner (* 1941), deutscher Cellist
 Ferdinand Bruckner (1891–1958), österreichischer Schriftsteller
 Hans Bruckner (* zwischen 1950/1955), deutscher Komponist, Organist, Chorleiter und Volksmusikpfleger
 Henry Bruckner (1871–1942), US-amerikanischer Politiker (New York)
 Ignaz Bruckner (1938–2022), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ion Victor Bruckner (* 1944), rumänischer Politiker
 Isaak Bruckner (1686–1762), Schweizer Geograph und Mechaniker
 Karina Bruckner (* 1980), österreichische Künstlerin
 Karl Bruckner (1906–1982), österreichischer Jugendschriftsteller
 Leena Bruckner-Tuderman (* 1952), finnisch-deutsche Dermatologin und Hochschullehrerin
 Martin Bruckner (* 1964), österreichischer Manager und Sportfunktionär
 Michael Bruckner (* nach 1510, † nach 16. Februar 1582), baltendeutscher Diplomat
 Moritz von Bruckner (1823–1884), österreichischer Generalmajor
 Otto Bruckner (* 1962), österreichischer Politiker (SPÖ, KPÖ, PdÖ) und kommunistischer Gewerkschaftsaktivist
 Pascal Bruckner (* 1948), französischer Schriftsteller
 Ronny Bruckner (1957–2013), belgischer Geschäftsmann
 Theodor Bruckner (1870–1921), österreichischer Maler
 Thomas Bruckner, Pseudonym von Willy E. J. Schneidrzik (1915–2007), deutscher Chirurg und Schriftsteller
 Thomas Bruckner (* 1966), deutscher Physiker und Hochschullehrer (Energiemanagement und Nachhaltigkeit)
 Trudl Bruckner-Watzlawick (1916–2018), Schweizer Galeristin
 Viktor Bruckner (1900–1980), ungarischer Chemiker
 Wilhelm Bruckner (1870–1952), Schweizer Germanist und Linguist
 Winfried Bruckner (1937–2003), österreichischer Kinder- und Jugendbuchautor und Gewerkschaftsredakteur
 Wolfram Bruckner (1903–1979), rumäniendeutscher „Volksgruppenführer“ der „Deutschen Volksgruppe in Rumänien“ von November 1939 bis September 1940

Bruckner steht für einen Ortsnamen:
 historischer Name von Bruggen (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Bruckner bezeichnet:
 einen Asteroiden, (3955) Bruckner
 Bruckner (Duo), ein deutsches Musikduo

Siehe auch:
 Brückner
 Brucknerhaus
 Anton Bruckner Institut Linz
 Brookner
 Brukner
 Pruckner